Il doppio femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte in finale da Hsieh Su-wei e Peng Shuai per 4-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Sara Errani /  Roberta Vinci (finale)
 Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (semifinale)
 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (ritirate, infortunio Makarova)
 Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (secondo turno)

 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (quarti di finale) 
 Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (secondo turno) 
 Zhang Shuai /  Zheng Jie (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2013
WTA Tour 2013